Mahra (tribu), tribu del sud d'Aràbia
 Mahra (regió), regió oriental del Iemen 
 Governació d'al-Mahra, governació actual del Iemen a la Península Aràbiga 
 Sultanat de Mahra, emirat que el 1886 passà sota protectorat de la Gran Bretanya i s'integrà al Protectorat Oriental d'Aden 
 Estat de Mahra, efímer sultanat independent el 1967